Chris Evert ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-0 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1980